Перепели́ные я́йца — диетический продукт питания, получаемый в личных подсобных приусадебных хозяйствах, на птицеводческих фермах и/или в иных специализированных учреждениях и предприятиях сельского хозяйства от одомашненных птиц из семейства Фазановые () отряда Курообразные (), яйца обыкновенной перепёлки ().

Особенности

Внешний вид 
В отличие от привычных куриных яиц, перепелиные яйца имеют небольшой размер — около 3-4 см, и весят от 9 до 18 грамм. Скорлупа тонкая и хрупкая. Подскорлупная оболочка более утолщённая, плотная и крепкая. Снаружи скорлупа окрашена в светлые кремово-коричневатые тона с большим количеством бурых рваных пятен, точек и крапинок различного оттенка и размера. Внутренняя сторона скорлупы светло-зеленоватого оттенка.

Питательная пищевая ценность 

Яйцо состоит из белка и желтка. Желток содержит белки, а также жиры и холестерин.

Калорийность в 100 граммах яйца: 153 килокалории; протеин: 13 грамм; углеводы: 0,5 грамма; липиды: 11 грамм; жирные, насыщенные кислоты: 3,6 грамма, жирные кислоты, моно-ненасыщенная: 4,3 грамма; жирные кислоты, поли-ненасыщенная: 1,3 грамма; вода: 74,4 грамма; холестерин: 844 мг; волокна: 0 грамм; натрий: 141 мг; кальций: 64 мг; фосфор: 226 мг; железо 3,7 мг; калий: 132 мг; магний: 13 мг; витамин A: 300 UI; витамины B12: 1,6 мкг

Фотогалерея

Санитарные нормы 
Встречающееся утверждение, что употребление сырых перепелиных яиц неопасно, так как перепела не болеют сальмонеллёзом из-за высокой температуры тела, неверно. Температура тела у перепелов и кур одинакова: 41-42°С, а сальмонеллы погибают при температуре 60° С и выше. Перепела могут болеть пуллорозом (заболевание из группы сальмонеллёзов, к которому также восприимчивы куры, индейки, фазаны, цесарки), вызываемым Salmonella pullorum и S. gallinarum. У человека эти бактерии в редких случаях вызывают легкопротекающие пищевые токсикоинфекции. Но в яйцах перепелов, как и в яйцах других домашних птиц, может быть найдена Salmonella enteritidis (S.enteritidis — один из основных возбудителей, вызывающих тяжёлое течение пищевых токсикоинфекций у человека).

Примечания 

Яйцо (пищевой продукт)
Перепела